A Federação da Noruega de Xadrez - NSF (norueguês :  Norges Sjakkforbund ) é uma federação desportiva norueguesa regulando o xadrez em Noruega. Tem sido criada em 1914. 
O presidente é Jøran Aulin-Janssen.
O vice-presidente é Krisitan Trygstad.
O sede da liberdade de Oslo.
A Federação da Noruega de Xadrez é filiada à Federação Internacional de Xadrez.
Hà também um Campeonato Norueguês de Xadrez.

Organização
presidente: Jøran Aulin-Janssen
vice-presidente: Kristian Trygstad
tesoureiro: Harald Furnes
secretário geral: Live Mette Harboe

Enxardecistas noruegueses
Magnus Carlsen
Einar Gausel
Kristian Trygstad, vice-presidente da Federação da Noruega de Xadrez

Ligações internas
Noruega
Xadrez

Ligaçőes externas
Federação da Noruega de Xadrez (NSF) 

 
Federações de xadrez
Organizações esportivas da Noruega
Organizações esportivas fundadas em 1914